«Тайный знак»
 «Тайный знак» — российский мистический подростковый телесериал 2002—2004 годов.
 «Тайный знак» () — американский драматический фильм 2010 года.